

Irodalom 
Az ügynök halála (1949), Arthur Miller drámája

Filmművészet 
Az ügynök halála (1951), Benedek László filmje, főszerepben Fredric March és Mildred Dunnock 
Az ügynök halála (1985), Volker Schlöndorff tévéfilmje, főszerepben Dustin Hoffman, Kate Reid és John Malkovich
Az ügynök halála (2000), Kirk Browning tévéfilmje